Эзку́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Эзкур-ле-Ба (Aizecourt-le-Bas) — в департаменте Сомма.
 Эзкур-ле-О (Aizecourt-le-Haut) — в департаменте Сомма.